Олимпийским стадионом называют главный стадион на Олимпийских играх, место проведения церемоний открытия и закрытия. Многие из этих стадионов имеют в своём название слова «Олимпийский стадион».

Олимпийским стадионом также может назваться многоцелевой стадион, на котором проводятся соревнования по олимпийским видам спорта.

В случае летних Олимпийских игр на олимпийском стадионе традиционно проходят соревнования по лёгкой атлетике. Исключениями из этого правила были только летние Олимпийские игры 1900 и 2016 годов, а также летние юношеские Олимпийские игры в 2010 и 2018 годах.

На первых зимних Олимпийских играх олимпийские стадионы использовались для соревнований по фигурному катанию в дисциплине обязательные фигуры.

Рекордсмены 
Несколько стадионов были задействованы более чем в одной Олимпиаде в городах, которые принимали игры более одного раза.

Лисгардсбаккен был главным стадионом зимних Олимпийских игр и зимних юношеских Олимпийских игр. Бергизель был дважды главным стадионом зимних Олимпийских игр (1964, 1976) и один раз зимних ЮОИ (2012).

Олимпихалле совместно с олимпийским стадионом Бергизель также принимал соревнования на двух зимних Олимпийских играх, но не был задействован для церемоний во время зимних ЮОИ-2012.

Только один стадион, Мемориальный колизей Лос-Анджелеса, был олимпийским стадионом двух летних Олимпийских игр (1932 и 1984). В дополнение к первой летней Олимпиаде, стадион Панатинаикос был также главным стадионом Внеочередных летних олимпийских игр. В 2022 году Пекинский национальный стадион станет единственным олимпийским стадионом, на котором проводились как летние, так и зимние Олимпийские игры.

На других Олимпиадах 
Ряду олимпийских стадионов, в том числе греческому Панатинаикосу и французскому Велодрому де Венсен, в последующие годы довелось принимать соревнования Олимпийских игр (но не церемонии открытия и закрытия), проводимые в их стране. На играх 2012 года в Лондоне церемонии открытия и закрытия не проводились на новом стадионе Уэмбли, построенном вместо разрушенного олимпийского стадиона 1948 года, а вместо этого состоялись на новом стадионе в Стратфорде. Однако на Уэмбли прошли матчи в рамках футбольного турнира.
Кроме того на стадионе Мельбурн Крикет Граунд, который был центральным стадионом игр 1956 года, позже состоялся футбольный турнир во время Олимпиады 2000 года в Сиднее. Олимпийский стадион 1930 года в Лейк-Плэсиде также принимал соревнования конькобежцев во время зимних ОИ 1980 года. В австрийском Олимпихалле состоялись соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту во время зимних юношеских Олимпийских игр 2012.

На Стокгольмском олимпийском стадионе прошли соревнования по конному спорту во время летних Олимпийских игр 1956 года (сами игры 1956 года проходили в Мельбурне, но карантинные ограничения помешали проведению конноспортивных соревнований внутри страны).

Стадионы

Крупные спортивные мероприятия проведённые на Олимпийских стадионах

Примечания 

Списки олимпийских сооружений
Списки стадионов